Władysław Kochański (1897-1938) – działacz SDKPiL i KPP, oficer Armii Czerwonej
 Władysław Kochański  (1918-1980) – kapitan piechoty Wojska Polskiego i Armii Krajowej, dowódca oddziału partyzanckiego, "cichociemny", jeden z przywódców polskiej samoobrony na Wołyniu.